У́сова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Усова, Александра Платоновна (1898—1965) — советский педагог, член-корреспондент АПН СССР.
 Усова, Антонина Васильевна (1921—2014) — советский и российский учёный в области теории и методики обучения физике, действительный член РАО.
 Усова, Галина Сергеевна (1931—2020) — переводчик поэзии и прозы, поэт, прозаик.
 Усова, Зинаида Васильевна (1924—2013) — советский и украинский энтомолог и эпидемиолог
 Усова, Майя Валентиновна (род. 1964) — советская и российская фигуристка.
 Усова, Надежда Трофимовна (1910—2002) — советский и российский писатель. См. также